Сен-Рома́н-ле-Мель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Пуатьє, 25 км на південний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 273 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 707,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Роман-ле-Мель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Роман-ле-Мель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр